Laila Majnu bezeichnet:

 Laila Majnu (1922), indischer Film
 Laila Majnu (1927), indischer Film
 Laila Majnu (1931 Madan), indischer Film von J. J. Madan
 Laila Majnu (1931 Rathod), indischer Film von Kanjibhai Rathod
 Laila Majnu (1945), indischer Film von Nazir
 Laila Majnu (1949), indischer Film von P. S. Ramakrishna Rao
 Laila Majnu (1953), indischer Film von K. Amarnath
 Laila Majnu (1957), pakistanischer Film von Anwar Kamal Pasha
 Laila Majnu (1962), indischer Film von P. Bhaskaran
 Laila Majnu (1976), indischer Film von Harnam Singh Rawail
 Laila Majnu (1992), indischer Film

Siehe auch:
 Madschnūn Lailā, männliche Hauptperson Qais in einer orientalischen Liebesgeschichte